Чарльз Линвуд Уильямс (, род. 8 марта 1960 года), более известный под именем Бак Уильямс — американский профессиональный баскетболист в настоящее время работающий ассистентом главного тренера в «Портленд Трэйл Блэйзерс». За свою 17 летнюю карьеру он выступал в трёх клубах: «Нью-Джерси Нетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Нью-Йорк Никс». Он 3 раза участвовал в матчах всех звёзд НБА, один раз выбирался в сборную всех звёзд НБА и 4 раза в сборные всех звёзд защиты. На 2011 год являлся лидером «Нетс» по набранным очкам (10 440), этот рекорд был побит Бруком Лопесом 10 апреля 2017 года, подборам (7 576), подборам за игру (11,9) и по количеству сделанных штрафных бросков (2 476). Он также занимает 13 место по подборам в истории НБА.

Профессиональная карьера 
После трёх лет в колледже, Уильямс решил окончить обучение и перейти в НБА. Он был выбран под 3 номером клубом «Нью-Джерси Нетс» на драфте 1981 года. В своём дебютном сезоне он набирал в среднем за игру по 15,5 очка и делал 12,3 подбора и был назван новичком года. Его клуб смог одержать на 20 побед больше, чем в предыдущем сезоне. В «Нетс» Уильямс провёл 8 сезонов в 6 из которых он входил в тройку лучших по подборам в НБА и каждый сезон набирал больше 12 подборов за игру. В это время «Нетс» впервые с момента объединения НБА и АБА вышло во второе раунд плей-офф, где проиграли «Милуоки Бакс».

24 июня 1989 года «Нетс» обменяли Уильямса в «Портленд Трэйл Блэйзерс» на Сэма Боуи и право выбора на драфте. В первых трёх сезонах с «Блэйзерс» его команда трижды доходила до финала Западной конференции и дважды выходила в финал НБА.

Тренерская карьера 
В июле 2010 года Уильямс был нанят Нейтом Макмилланом на пост ассистента главного тренера в команду «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Примечания

Ссылки 
 NBA.com profile
 Stats at basketballreference.com
 NBA — Celebrating our heritage profile
 RGB profile: Buck Williams NBA Throwback
 Break the Cycle of Poverty for DC Teens with Buck
 Исторический профиль на сайте НБА 
 Статистика выступлений в НБА на сайте www.basketball-reference.com

Игроки «Мэриленд Террапинс» (баскетбол)
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Тренеры «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Президенты Ассоциации игроков НБА